Abierto Mexicano Los Cabos 2018, właśc. Abierto de Tenis Mifel presentado por Cinemex 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2018 z cyklu Abierto Mexicano Los Cabos rozgrywany w dniach 30 lipca–4 sierpnia 2018 roku w Los Cabos na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 808 770 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Meksyku